Cowhouse (bedrijf), bedrijf voor stalinrichting.
 Cowhouse (marathonschaatsploeg), door dit bedrijf gesponsorde marathonschaatsploeg.